Колонии герцогства Курляндского — совокупность нескольких попыток колонизации им заморских земель в XVII веке. Тогда были основаны колонии в Западной Африке (у реки Гамбии) и на острове Тобаго в Карибском бассейне у берегов Южной Америки.

История

Предпосылки 

Курляндия стала герцогством в 1561 году как вассал Великого княжества Литовского (с 1569 года — Речи Посполитой) на территории современной Латвии. Её население составляло около 200 000 человек. Правящий класс, а также купечество состояло в основном из балтийских немцев, составлявших образованное меньшинство населения, тогда как большинство населения герцогства составляли латышские крестьяне.

При герцоге Якобе Кеттлере государство достигло вершины процветания. Во время своих путешествий по Западной Европе Якоб стал энергичным и последовательным сторонником меркантилистских идей. Благодаря усилиям герцога получили значительное развитие металлообработка и кораблестроение. Торговые отношения были установлены не только с ближайшими странами, такими как Речь Посполитая, Русское царство, Пруссия, но и с Англией, Францией, Нидерландами, Португалией и др. Герцог Якоб пытался начать торговлю даже с Персией через Русское Царство. За границу герцогство вывозило инструменты, мушкеты, порох, пушки, пеньку, зерно, уголь, дёготь, и даже вино, которое, хоть и в малом количестве, производилось в городке Сабиле. Продажа этих товаров приносило герцогу Якобу огромные доходы, он стал богаче всех немецких герцогов Европы того времени. Ввозило герцогство в основном только соль, железо, золото и пряности.

Кеттлер создал довольно крупный торговый флот в Европе, с главными портами в Виндаве (сегодня Вентспилс) и Либаве (ныне Лиепая). Сначала торговый флот Курляндии по договору, заключённому в Амстердаме консулом герцога, находился под защитой голландского флота, но позже, когда голландцы увидели рост курляндского влияния, отказались защищать его, как флот конкурирующего с Нидерландами государства. Король Дании Фредерик III в качестве компенсации за принесённый в Копенгагене ущерб курляндским кораблям и товару, находившемуся на них, дал герцогу Якобу привилегию на торговлю солью в Дании и Норвегии. Тогда же Якоб арендовал у датского короля железные рудники в Норвегии.

Начало колонизации 
В 1639 году курляндцы предприняли первую попытку колонизировать Тобаго. 25 февраля на одном или двух кораблях на остров прибыло 212 крестьян-поселенцев. Согласно историческим документам, они были осуждёнными преступниками и не имели опыта мореплавания и ведения хозяйства в тропическом климате. В течение нескольких месяцев колония погибла от нападений аборигенов (по другим сведениям, от болезни).

В 1642 году герцог Якоб предпринял вторую попытку освоения Тобаго, на этот раз — силами иностранных колонистов. Экспедицию возглавил голландский капитан , опытный, но имевший на родине сомнительную репутацию. На остров было высажено 310 зеландских поселенцев. Колония просуществовала несколько лет и, вероятно, пыталась наладить торговлю с аборигенами, но в итоге была ими разгромлена. Последние 70 выживших поселенцев эвакуировались в Померун в 1650 году.

Эти неудачи заставили герцогство перенести свои усилия в другую часть света, и в 1651 году была наконец создана первая успешная колония, но теперь уже в Африке, на острове Джеймс (названном ими островом Святого Андрея), где был основан форт Якоб. Курляндцы зашли на 30-пушечном корабле «Кит» в устье реки Гамбия и купили у местного правителя по имени Кумбо остров Св. Андрея, а у вождей Барра и Косана — земли по берегам реки. Помимо форта, курляндцы построили склады, здания для проживания негров-рабов, тюрьму, лютеранскую церковь, жилые дома и 13 факторий по голландскому образцу, в которых велся обмен с местными племенами — курляндцы обменивали ткани, бусы, бренди и изделия из металла на золото, слоновую кость, перец, рабов, воск, кожи зверей и пальмовое масло. Через несколько месяцев после основания колонии, пришел ещё один курляндский корабль — 24-пушечный «Крокодил» с 60-70 солдатами. К 1655 году население курляндской колонии составляло 150—200 военных, которые служили для защиты фортов, и несколько десятков купцов, которые вели торговлю с местными племенами и управляли факториями.

Вскоре после этого, в ноябре 1653 года, из Виндавы на Тобаго отплыл 45-пушечный корабль «Das Wappen der Herzogin von Kurland», а прибыл туда 20 мая 1654 года. На борту корабля прибыли 25 офицеров, 124 солдата и 80 семей колонистов (в частности латышских крестьян и ремесленников, которым герцог Якоб обещал дать вольную) для заселения Тобаго. Капитан Виллем Молленс объявил остров «Новой Курляндией». Форт, воздвигнутый на юго-западе острова, получил название Форт-Якоб, а окружающий его город был назван Якобштадт (Город Якоба). Окружающая местность получила курляндские названия: Большой Курляндский залив, Залив Якоба, Новая Митава, Залив Либау, Малый Курляндский залив. В первый же год существования колонии поселенцами была построена лютеранская церковь. Чтобы колония развивалась, герцог Якоб приказал создать на Тобаго плантации сахарного тростника, табака и кофейные плантации.

Пятью месяцами позже на острове была основана вторая голландская колония, вскоре значительно превзошедшая курляндскую по численности населения. Курляндских колонистов, после присоединения 120 новых, в 1657 году было 600 человек, а голландская колония в следующем году, после присоединения 500 французских поселенцев, достигла населения в 1200 человек. Экспорт в Европу включал сахар, табак, кофе, хлопок, имбирь, индиго, ром, какао, черепашьи панцири, тропических птиц и др.

Упадок 
Герцогство Курляндское находилось в сфере интересов Швеции и Польши. В 1655 году шведская армия вступила на территорию герцогства и началась Северная война 1655—1660. В 1658—1660 годах герцог Якоб находился в шведском плену. На протяжении этого периода колония с торговыми кораблями и факториями была захвачена более многочисленными голландскими колонистами. Голландские поселенцы окружили Форт Якоб и вынудили Хуберта де Беверин, курляндского губернатора, сдаться.

Курляндия официально уступила Новую Курляндию 11 декабря 1659 года. То же самое произошло и с курляндской колонией в Гвинее, голландский флот со второй попытки после длительной осады овладел Фортом-Якобом и взял в плен губернатора Отто фон Штиля. Война закончилась Оливским соглашением (подписанным около Гданьска) в 1660 году, на основании которого Тобаго был возвращён Курляндии.

Поселенцы оставили Тобаго в 1666 году, возможно, после пиратской атаки, которая произошла в этом году. В 1668 году курляндский корабль попытался вновь занять Форт Якоб, но был остановлен голландцами. Тобаго был восстановлен снова только на короткий период в конце правления Якоба с попыткой в 1680 году снова основать колонию. Он начал восстанавливать флот и фактории, но герцогство так и не достигло прежнего процветания. Остров был покинут с марта 1683 по июнь 1686 года, и в мае 1690 года, вскоре после того, как остров был продан, курляндцы окончательно покинули Тобаго, хотя губернаторы продолжали назначаться до 1795 года. Монумент около Курляндского залива отмечает место поселения.

С 1654 года также велись переговоры с папой Иннокентием Х по вопросу о приобретении Курляндией колоний в Тихом океане, но они ни к чему не привели, так как папа потребовал, чтобы в этих колониях допускались только католические миссионеры.
Последней попыткой Курляндского герцогства создать колонию была постройка поселения рядом с современной Токо на Тринидаде в Карибском бассейне.

Список 
 Остров святого Андрея (ныне часть Гамбии) — с 1651 по 1661
 Новая Курляндия (Тобаго; ныне часть Тринидада и Тобаго) — с 1654 по 1659; с 1660 по 1689

Губернаторы Новой Курляндии
Эдвард Маршалл (1642—1643)
Корнелий Корун (1643—1650)
Адриен Лампсиус (1654—1656)
Хуберт де Беверен (1656—1659)
Карл де Напп (1660—1689)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Яков Кетлер Герцог Курляндии (1642—1681)
 Остров Тобаго — Курляндкая колония в Новом мире

Курляндия
История Тринидада и Тобаго
История Гамбии
Колониальные империи
История Латвии